Jméno Jan Keller nosí více osobností:

 Jan Keller (* 1955) – český sociolog, publicista a environmentalista
 Jan Keller (farář) (* 1942) – český evangelický farář a disident, po sametové revoluci starosta Jimramova
 Jan Keller (hudebník) (* 1975) – český violoncellista a baskytarista, synovec Jana Kellera (* 1942)
 Jan Keller (házenkář) (* 1982) – švýcarský házenkář
 Jan Keller (cyklista) (* 1991) – švýcarský cyklista